Александр Дмитриевич (Димитриевич) Воеводин (1857—1903) — русский ,  и ; один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Об его детстве и отрочестве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны; известно лишь, что Александр Воеводин родился в 1857 году. 

Получив необходимое образование, стал одним из сотрудников «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», где размещал свои статьи по отделу Географии Российской империи за подписью «А. Д. В.».

Среди отдельных литературных произведений А. Д. Воеводина наиболее известны две книги автобиографического характера изданные в самом начале XX века в городе Санкт-Петербурге под псевдонимом «Н. И. Галицкий» под названиями: «На берегах Невы…» (1901 год) и «Гг. читателям и Гг. писателям» (1902 год).

Александр Дмитриевич Воеводин скончался в 1903 году.

Примечания

Литература 
 

Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона